Velika nagrada Avstralije 2000 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2000. Odvijala se je 12. marca 2000.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:30,556
|
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:30,910
| +0,354
|-
! 3
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:31,075
| +0,519
|-
! 4
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:31,102
| +0,546
|-
! 5
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:31,359
| +0,803
|-
! 6
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:31,504
| +0,948
|-
! 7
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 1:31,514
| +0,958
|-
! 8
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:31,968
| +1,412
|-
! 9
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:31,992
| +1,436
|-
! 10
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 1:32,018
| +1,462
|-
! 11
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:32,220
| +1,664
|-
! 12
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 1:32,323
| +1,767
|-
! 13
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 1:32,477
| +1,921
|-
! 14
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:32,775
| +2,219
|-
! 15
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 1:33,024
| +2,468
|-
! 16
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 1:33,117
| +2,561
|-
! 17
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 1:33,197
| +2,641
|-
! 18
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 1:33,261
| +2,705
|-
! 19
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:33,378
| +2,822
|-
! 20
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Cosworth
| 1:33,638
| +3,082
|-
! 21
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 1:33,828
| +3,272
|-
! 22
| 21
|  Gastón Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 1:34,705
| +4,149
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 58
| 1:34:01,987
| 3
| 10
|-
! 2
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 58
| + 11,415 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 58
| + 20,009 s
| 11
| 4
|-
! 4
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 58
| + 44,447 s
| 8
| 3
|-
! 5
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 58
| + 45,165 s
| 9
| 2
|-
! 6
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 58
| + 46,468 s
| 16
| 1
|-
! 7
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 58
| + 46,915 s
| 14
|  
|-
! 8
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 57
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 9
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 56
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! DSQ
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 58
| Diskvalifikacija
| 10
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 46
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 41
| Prenos
| 19
|  
|-
! Ods
| 21
|  Gastón Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 40
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 39
| Hidravlika
| 5
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen-Honda
| 35
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 27
| Hidravlika
| 17
|  
|-
! Ods
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 18
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 16
| Vzmetenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 11
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 6
| Vzmetenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 6
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Cosworth
| 1
| Sklopka
| 20
|  
|}

Opombe 
Mika Salo je sicer končal dirko na šestem mestu, a bil zaradi neskladja prednjih krilc s pravili diskvalificiran.

Formula 1 sezona 2000
2000